Intervención estadounidense puede referirse a diferentes intervenciones de los Estados Unidos en diferentes países del mundo:
 Intervenciones de los Estados Unidos Intervenciones de Estados Unidos en forma global.

En América 

 Primera Intervención estadounidense en Cuba;
 Segunda intervención estadounidense en Cuba;

 Intervención estadounidense en Chile

 Invasión de Granada

 Intervención estadounidense en Haití;

 Primera intervención estadounidense en México;
 Segunda intervención estadounidense en México;
 Tercera intervención estadounidense en México;

 Guerra Constitucionalista de Nicaragua

 Intervenciones estadounidenses en Panamá;

 Primera invasión estadounidense a República Dominicana; o
 Segunda invasión estadounidense a República Dominicana.

Política de Estados Unidos
Guerras de Estados Unidos